Rakowice – przysiółek wsi Szklary w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego.

Zobacz też: Rakowice

Przypisy 

Szklary (powiat ząbkowicki)